Неговка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Неговка — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Неговка — деревня в Руднянском районе Смоленской области.